

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Poniatówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Goszczanów 
 Poniatówek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Słupca

Zobacz też 
 Poniatowo, Poniatów, Poniatówka, Poniatówki